Berrocal est une localité espagnole, située dans la Province de Huelva.

Jac Berrocal (né en 1946), musicien français ;
Frank Romero Berrocal (né en 1987), footballeur japonais ;
Miguel Berrocal (1933-2006), sculpteur espagnol.

Homonymie de patronyme